Himiko est une reine japonaise qui a régné de 188 à 248 ;
 Himiko Kudo est un personnage du manga Get Backers ;
 Himiko est un objet céleste gigantesque remontant à l'aube de l'univers, dont la découverte remonte au  ;
 Himiko est un film de Masahiro Shinoda sorti en 1974.
Himiko Toga est un personnage du manga My Hero Academia